The Boy Who Would Be Queen (El niño que quiso ser reina para España, El niño que quiso ser niña para Hispanoamérica) es el episodio 6B de la segunda temporada de la serie animada Los padrinos mágicos. Respecto del resto de la serie, es el episodio 13B.

Breve sinopsis

Timmy logra convencer a Trixie para que el y sus amigos sean invitados al cumpleaños de esta, diciéndole que tiene un bonito regalo para ella.Más tarde en su casa, junto a sus padrinos Cosmo y Wanda hablan sobre que tiene que pensar el regalo perfecto para Trixie.Cosmo le dice que para ello debe pensar como niña y Timmy dice ¿que deseara ser niña?¡sería un desperdicio! y Wanda, debido a la burla, convierte a Timmy en una niña, Timhanta. Él,o mejor dicho ella va al centro comercial a buscar el regalo y desea que Cosmo y Wanda cambien su género sexual, o sea, que se transformen en Cosma y Wando. Ya en los comercios descubre que todavía gusta de los cómics y en la tienda de esos productos se encuentra con...Trixie, a quién le parece que los niños tendrían que hacer más cosas de niña y viceversa, y empiezan a dar un recorrido al centro comercial, irrumpiendo en los juegos de vídeo, entre otros lugares.En tanto,A.J. se enamora de Timhanta cuando la veía entrar al comercio de las tiras cómicas y Chester planea desenámorarlo'.

A la salida, Trixie le dice a Timhanta que eso era lo que quería de regalo, una amiga como ella, que dijera me gustan los romances,y Rompetestas y que si un niño fuera capaz de decir eso, saldría con el por más ridículo que fuese.
Luego, en la fiesta de Trixie, Timmy va como varón y le dice a ella que él es su amigo, un chico que puede decir Hey!Me gustan los romances,y Rompetestas.Ella le dice que para eso tiene amigas y lo lanza diciéndole Adiós, Timmy Turner.Allí están sus padrinos, que Timmy desea que vuelvan a ser como vinieron al mundo,y Cosmo reaparece con una fea y enorme nariz, excusándose con ¿Que?¡Nací con esta nariz!¿Es que un hombre no puede ponerse hermoso?''.Timmy vuelve al centro comercial, donde va a la peluquería y propone a las mujeres mirar la lucha libre,y aceptan.

Véase también

Los padrinos mágicos
Anexo:Episodios de Los padrinos mágicos

Episodios de Los padrinos mágicos